Севрі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на південь від Парижа, 110 км на південний схід від Орлеана, 32 км на схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Севрі на сайті французького Національного інституту географії
 Севрі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Севрі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Севрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Севрі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер